New Rock steht für: 
 Alternativbezeichnung für den Post-Grunge
 New Rock (Südliche Shetlandinseln), Klippenfelsen südwestlich von Deception Island, Antarktis